Izraz dislokacija je višeznačan:

 dislokacija (franc. dislocation, prema srednjovj. lat. dislocatio), u fizici čvrstog stanja, su linijski defekti kristalne strukture. Defekt čvrstog stanja ili kristalografske greške su nepravilnosti u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda atoma u kristalu. Mnoga svojstva čvrstih tvari u velikoj mjeri ovise o najmanjim veličinama defekata (takozvana strukturno osjetljiva svojstva, za razliku od strukturno neosjetljivih svojstava u koja se ubrajaju gustoća, toplinski kapacitet i drugo). 
 dislokacija (medicina), u medicini, je razmještanje, na primjer koštanih ulomaka prigodom prijeloma kosti. Dislokacija zgloba (luksacija) se naziva i iščašenje.
 dislokacija (geologija), u geologiji, je poremećaj slojeva u litosferi. Razlikuju se vodoravne dislokacije (boranje, premetanje) i okomite (fleksure, rasjedi).

Izvori